Ingeborg van Denemarken kan verwijzen naar twee personen uit het Deense koningshuis:
 Ingeborg van Denemarken (1180-1236), als echtgenote van Filips Augustus koningin van Frankrijk;
 Ingeborg van Denemarken (1878-1958), moeder van de Belgische koningin Astrid.